Anju se poate referi la:

Geografie 
 Anju, Pyongan de Sud, un oraș din provincia Pyongan de Sud, Coreea de Nord
 , un sat din provincia Chaharmahal și Bakhtiari, Iran
 , un district în Suining, Sichuan, China
 , Mongolia Interioară, China

Oameni 
 , actriță indiană de film
 , actriță indiană de film
 Anju Bala (născut în 1979), politician indian
 Anju Bhargava, consilier al lui Barack Obama și consultant american d management 
 Anju Bobby George (n. 1977), săritor în lungime indian
 Anju Chadha, biochimist indian
 Anju Chaudhuri, bengali-artist francez
 Anju Dhillon, politician canadian
 Anju Ghosh, actriță de film din Bangladesh 
 Anju Jain (n. 1974), jucător indian de cricket
 Anju Mahendru (n. 1946), actriță indiană de film (în hindi)
 Anju Makhija, poet indian, dramaturg și traducător
 Anju Mudkavi (n. 1966), jucător indian de cricket
 Anju Panta (n. 1977), cântăreață nepaleză
 Anju Suzuki (n. 1969), actriță japoneză, cunoscută sub pseudonimul Kakko sau Kakuko Yamagata

Personaje fictive 
 Anju, un personaj din seria The Legend of Zelda
 Anju Maaka, un personaj din seria Chibi Vampire
 Anchu Sundarikal (de asemenea, scris Anju Sundarikal), film din 1968

Altele 
 , un termen general pentru un fel de mâncare coreeană consumată în timp ce se bea.

Dezambiguizare
Pagini de dezambiguizare referitoare la denumiri geografice